Mike Brewer : 
 Mike Brewer : joueur de rugby
 Mike Brewer : présentateur télé